El Torneig de Pequín 2015, oficialment conegut com a China Open 2015, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'octubre del 2015 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el vuitè títol de la temporada i per sisena ocasió a Pequín (2009, 2010, 2012, 2013, 2014), encadenant 29 victòries consecutives en aquest torneig. L'espanyola Garbiñe Muguruza va guanyar el segon títol individual de la seva carrera. La parella femenina formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza el seu vuitè títol de la temporada, quart consecutiu en el calendari.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015